Виктор Михайлович Жданов:
 Жданов, Виктор Михайлович (1914—1987) — советский вирусолог.
 Жданов, Виктор Михайлович (1920—1988) — заслуженный художник РСФСР.
 Жданов, Виктор Михайлович (1971—2009) — российский легкоатлет.